kamusznik – gatunek ptaka
 kamusznik – rodzaj porostów